De twaalfde Aziatische Spelen werden gehouden van 2 oktober 1994 tot 16 oktober 1994, in Hiroshima, Japan. Het doel van deze Spelen was vrede tussen de Aziatische landen te promoten. De gaststad was dan ook de stad waar de eerste atoombom op viel in 1945.

De officiële opening in het Hiroshima Big Arch werd verricht door keizer Akihito.

Twee nieuwigheden deze editie: Chinees Taipei stond terug op de deelnemerslijst en ook vijf nieuwe ex-Sovjet-Unie-landen uit Centraal-Azië: Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan, Turkmenistan en Oezbekistan. Irak mocht niet deelnemen aan deze Spelen omwille van de Golfoorlog.

6828 atleten namen deel aan deze Spelen, dit uit 42 verschillende landen. Nieuwe sporten waren honkbal, karate en moderne vijfkamp.

Sporten

Medaillespiegel 

Aziatische Spelen
Sport in 1994
Sport in Chugoku
Hiroshima
Sportevenement in Japan